Илья́ Му́ромец:
 Илья Муромец — один из главных героев русских былин.
 Илья Муромец — один из самых высоких водопадов в России.
 Илья Муромец Печерский — киевский монах, святой Русской православной церкви.

Техника 
 «Илья Муромец» — один из первых российских локомобилей, выпущенный Николаевским заводом в 1877 году.
 «Илья Муромец» — первый в мире четырехмоторный бомбардировщик серийного производства.

Корабли и суда 
 «Илья Муромец» — парусно-винтовой фрегат Российского императорского флота. Вступил в строй в 1858 году.
 «Илья Муромец» — тральщик дивизиона траления Балтийского флота (затонул в результате подрыва на немецкой морской мине 23 августа 1917 года, обнаружен в 1985 году).
 «Илья Муромец» — русский, затем советский ледокольный пароход 1915 года постройки.
 «Илья Муромец» — советский ледокол, бывший германский ледокол Eisbär шведской постройки (спущен на воду в 1941 году), переданный в 1946 году СССР в составе репараций от Германии после Второй мировой войны.
 «Илья Муромец» — советский и российский речной теплоход 1958 года постройки по проекту 588.
 «Илья Муромец» — советский портовый ледокол 1965 года постройки, головное судно проекта 97К.
 «Илья Муромец» — российский ледокол проекта 21180, головное судно из серии дизель-электрических ледоколов, с 2017 года в составе Северного флота ВМФ России.

Искусство 
 Илья Муромец — советский художественный фильм 1956 года по мотивам древнерусских былин.
 Илья Муромец. Пролог — советский рисованный мультипликационный фильм 1975 года.
 Илья Муромец и Соловей-разбойник — советский рисованный мультипликационный фильм 1978 года.
 Илья Муромец и Соловей-разбойник — российский мультипликационный фильм 2007 года.
 Илья Муромец — компьютерная игра в жанре авиасимулятор, разрабатываемая 777 Studios и 1C к 100-летию с начала Первой мировой войны.

См. также 
 Илейко Муромец — самозванец, выдававший себя за сына царя Фёдора Иоанновича
 Муромец (значения)

Примечания